Трофименков — фамилия и топоним:
 Трофименков, Михаил Сергеевич (род. 1966) — российский кинокритик и киновед.
 Трофименков, Николай Иванович (1894—1978) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Трофименков — хутор в Морозовском районе Ростовской области.

См. также